Pierrecourt (Seine-Maritime)
 Pierrecourt (Haute-Saône)

Desambiguação